Александр Александрович Балберов (28 августа 1962 года, Ульяновск) — депутат Государственной Думы шестого созыва. Член партии ЛДПР. Заместитель председателя Госдумы по культуре. Член комитета ГД по земельным отношениям и строительству.

Биография 
Родился 28 августа 1962 года в городе Ульяновск.

В 1981 году окончил Ульяновский автомеханический техникум. А в 2002 году— Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова.

Государственная деятельность 
В 1993 году вступил в ЛДПР.

В декабре 1996 года избирался на пост главы города Ульяновск. Занял четвертое место среди пяти кандидатов.

С декабря 2011 по октябрь 2014 — депутат Государственной Думы. Член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

C 22 сентября 2014 года депутат Тульской областной Думы 6 созыва, заместитель председателя Думы..

Семья 
Двоюродный дядя — Владимир Жириновский (по некоторым данным).

Награды 
 Медаль Вооруженных Сил СССР «70 лет ВС СССР» (1985).
 Медаль «Возвращение Крыма» (2014).

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Тульской областной думы
Члены ЛДПР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании